Villers ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Villers (1812–1880), österreichischer Schriftsteller und Diplomat
 Charles de Villers (1765–1815), französischer Offizier und Philosoph
 Charles Joseph de Villers (1726–1797), französischer Insektenkundler
 Jean Arnaud Villers (???), auch: Jean-Arnaud Villers oder Joh. Arnold Villers, erstmals 1668 erwähnter Architekt und Bildhauer des Barock aus Paris, Hofbildhauer in Berlin
 Ludwig Viktor von Villers (1810–1881), Oberbürgermeister von Düsseldorf und Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, Regierungspräsident im Regierungsbezirk Koblenz
 Marie-Denise Villers (* 1774 als Marie-Denise Lemoine; † 1821), französische Malerin
 Michel de Villers (1926–1992), französischer Jazz-Bariton- und Altsaxophonist des Swing, später des Bebop

Villers ist der Name folgender Orte:

in Belgien:
 Villers-aux-Tours, in der Provinz Lüttich
 Villers-deux-Églises, in der Provinz Namur
 Villers-devant-Orval, in der Provinz Luxemburg
 Villers-en-Fagne, in der Provinz Namur
 Villers-la-Bonne-Eau, in der Provinz Luxemburg
 Villers-la-Loue, in der Provinz Luxemburg
 Villers-la-Tour, in der Provinz Hennegau
 Villers-la-Ville, in der Provinz Wallonisch-Brabant
 Villers-le-Bouillet, in der Provinz Lüttich
 Villers-le-Gambon, in der Provinz Namur
 Villers-le-Peuplier, in der Provinz Lüttich
 Villers-le-Temple, in der Provinz Lüttich
 Villers-l’Évêque, in der Provinz Lüttich
 Villers-lez-Heest, in der Provinz Namur
 Villers-Notre-Dame, in der Provinz Hennegau
 Villers-Perwin, in der Provinz Hennegau
 Villers-Poterie, in der Provinz Hennegau
 Villers-Saint-Amand, in der Provinz Hennegau
 Villers-Sainte-Gertrude, in der Provinz Luxemburg
 Villers-Saint-Ghislain, in der Provinz Hennegau
 Villers-Saint-Siméon, in der Provinz Lüttich
 Villers-sur-Lesse, in der Provinz Namur
 Villers-sur-Semois, in der Provinz Luxemburg

in Frankreich:
 Villers (Loire) im Département Loire
 Villers (Vosges) im Département Vosges
 Villers-Agron-Aiguizy, im Département Aisne
 Villers-Allerand, im Département Marne
 Villers-au-Bois, im Département Pas-de-Calais
 Villers-au-Flos, im Département Pas-de-Calais
 Villers-au-Tertre, im Département Nord
 Villers-aux-Bois, im Département Marne
 Villers-aux-Érables, im Département Somme
 Villers-aux-Nœuds, im Département Marne
 Villers-aux-Vents, im Département Meuse
 Villers-Bocage (Calvados), im Département Calvados
 Villers-Bocage (Somme), im Département Somme
 Villers-Bouton, im Département Haute-Saône
 Villers-Bretonneux, im Département Somme
 Villers-Brûlin, im Département Pas-de-Calais
 Villers-Buzon, im Département Doubs
 Villers-Campsart, im Département Somme
 Villers-Canivet, im Département Calvados
 Villers-Carbonnel, im Département Somme
 Villers-Cernay, im Département Ardennes
 Villers-Châtel, im Département Pas-de-Calais
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles, im Département Haute-Saône
 Villers-Chief, im Département Doubs
 Villers-Cotterêts, im Département Aisne
 Villers-devant-Dun, im Département Meuse
 Villers-devant-le-Thour, im Département Ardennes
 Villers-devant-Mouzon, im Département Ardennes
 Villers-Écalles, im Département Seine-Maritime
 Villers-en-Argonne, im Département Marne
 Villers-en-Arthies, im Département Val-d’Oise
 Villers-en-Cauchies, im Département Nord
 Villers-en-Haye, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-en-Ouche, im Département Orne
 Villers-en-Prayères, im Département Aisne
 Villers-en-Vexin, im Département Eure
 Villers-Farlay, im Département Jura
 Villers-Faucon, im Département Somme
 Villers-Franqueux, im Département Marne
 Villers-Grélot, im Département Doubs
 Villers-Guislain, im Département Nord
 Villers-Hélon, im Département Aisne
 Villers-la-Chèvre, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-la-Combe, im Département Doubs
 Villers-la-Faye, im Département Côte-d’Or
 Villers-la-Montagne, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-la-Ville (Haute-Saône), im Département Haute-Saône
 Villers-le-Château, im Département Marne
 Villers-le-Lac, im Département Doubs
 Villers-le-Rond, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-les-Bois, im Département Jura
 Villers-lès-Cagnicourt, im Département Pas-de-Calais
 Villers-le-Sec (Aisne), im Département Aisne
 Villers-le-Sec (Marne), im Département Marne
 Villers-le-Sec (Meuse), im Département Meuse
 Villers-le-Sec (Haute-Saône), im Département Haute-Saône
 Villers-lès-Guise, im Département Aisne
 Villers-lès-Luxeuil, im Département Haute-Saône
 Villers-lès-Mangiennes, im Département Meuse
 Villers-lès-Moivrons, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-lès-Nancy, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-les-Ormes, im Département Indre
 Villers-les-Pots, im Département Côte-d’Or
 Villers-lès-Roye, im Département Somme
 Villers-le-Tilleul, im Département Ardennes
 Villers-le-Tourneur, im Département Ardennes
 Villers-l’Hôpital, im Département Pas-de-Calais
 Villers-Marmery, im Département Marne
 Villers-Outréaux, im Département Nord
 Villers-Pater, im Département Haute-Saône
 Villers-Patras, im Département Côte-d’Or
 Villers-Plouich, im Département Nord
 Villers-Pol, im Département Nord
 Villers-Robert, im Département Jura
 Villers-Rotin, im Département Côte-d’Or
 Villers-Saint-Barthélemy, im Département Oise
 Villers-Saint-Christophe, im Département Aisne
 Villers-Saint-Frambourg, im Département Oise
 Villers-Saint-Genest, im Département Oise
 Villers-Saint-Martin, im Département Doubs
 Villers-Saint-Paul, im Département Oise
 Villers-Saint-Sépulcre, im Département Oise
 Villers-Semeuse, im Département Ardennes
 Villers-Sire-Nicole, im Département Nord
 Villers-Sir-Simon, im Département Pas-de-Calais
 Villers-sous-Ailly, im Département Somme
 Villers-sous-Chalamont, im Département Doubs
 Villers-sous-Châtillon, im Département Marne
 Villers-sous-Foucarmont, im Département Seine-Maritime
 Villers-sous-Montrond, im Département Doubs
 Villers-sous-Pareid, im Département Meuse
 Villers-sous-Prény, im Département Meurthe-et-Moselle
 Villers-sous-Saint-Leu, im Département Oise
 Villers-Stoncourt, im Département Moselle
 Villers-sur-Auchy, im Département Oise
 Villers-sur-Authie, im Département Somme
 Villers-sur-Bar, im Département Ardennes
 Villers-sur-Bonnières, im Département Oise
 Villers-sur-Coudun, im Département Oise
 Villers-sur-Fère, im Département Aisne
 Villers-sur-le-Mont, im Département Ardennes
 Villers-sur-le-Roule, im Département Eure
 Villers-sur-Mer, im Département Calvados
 Villers-sur-Meuse, im Département Meuse
 Villers-sur-Nied, im Département Moselle
 Villers-sur-Port, im Département Haute-Saône
 Villers-sur-Saulnot, im Département Haute-Saône
 Villers-sur-Trie, im Département Oise
 Villers-Tournelle, im Département Somme
 Villers-Vaudey, im Département Haute-Saône
 Villers-Vermont, im Département Oise
 Villers-Vicomte, im Département Oise

Villers ist der Name zweier Wahlkreise in Frankreich:
 Kanton Villers-Cotterêts im Département Aisne
 Kanton Villers-Semeuse im Département Ardennes

Villers ist der Name folgender Klöster:

 Kloster Villers-Bettnach in Frankreich
 Kloster Villers-la-Ville in Belgien

Siehe auch:
 Edikt von Villers-Cotterêts (französisch Ordonnance de Villers-Cotterêts) vom 15. August 1539
 Willers
 Villiers